Filifera — підряд гідроїдних кнідарій ряду Антомедузи (Anthomedusae).

Класифікація 
Підряд Filifera'''' Kühn, 1913

Базальні та incertae sedis Рід Brinckmannia Schuchert & Reiswig, 2006
 Рід Favonia Péron & Lesueur, 1810 (nomen dubium)
 Рід Kinetocodium Kramp, 1921 (Margelina: Hydractiniidae?)
 Рід Lymnorea Péron & Lesueur, 1810 (= Limnorea; nomen dubium'')
 Родина Axoporidae Boschma, 1951 (fossil)
 Родина Bythotiaridae Maas, 1905 (including Calycopsidae; Pandeida?)
 Родина Clathrozoellidae Peña Cantero, Vervoort & Watson, 2003
 Родина Cordylophoridae von Lendenfeld, 1885
 Родина Jeanbouilloniidae Pagès, Flood & Youngbluth, 2006
 Родина Oceaniidae (Margelina?)
 Родина Tubiclavoididae Moura, Cunha & Schuchert, 2007 (Pandeida?)
Інфраряд Margelina Haeckel, 1879
 Родина Australomedusidae Russell, 1971
 Родина Balellidae Stechow, 1922
 Родина Bougainvilliidae
 Родина Cytaeididae L.Agassiz, 1862
 Родина Eucodoniidae Schuchert, 1996
 Родина Hydractiniidae
 Родина Ptilocodiidae Coward, 1909
 Родина Rathkeidae Russell, 1953
 Родина Rhysiidae Hickson & Gravely, 1907;
 Родина Stylasteridae
 Родина Trichydridae Hincks, 1868
Інфраряд Pandeida
 Родина Eudendriidae
 Родина Magapiidae Schuchert & Bouillon, 2009
 Родина Niobiidae Petersen, 1979
 Родина Pandeidae
 Родина Proboscidactylidae Hand & Hendrickson, 1950
 Родина Protiaridae Haeckel, 1879
 Родина Heterotentaculidae Schuchert, 2010

Посилання 
 Schuchert, P. (2014). Filifera. Accessed through: World Register of Marine Species at http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=16352  on 2014-05-29

Гідроїдні
Підряди тварин